Вздутоплодник сибирский () — вид многолетних растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее поликарпическое растение, 20—50 см высотой, каудекс разветвленный.

Корень толстый, многоглавый.

Стебли одиночные или в числе нескольких, голые, под зонтиком коротко волосистые, ребристые, 15—70 см высотой.

Прикорневые листья многочисленные, трижды перисто-рассечённые, сизовато-зеленые, голые, 6—30 см длиной, 2—8 см шириной. Черешки прикорневых листьев плотные с выемкой и периферическими проводящими пучками. Стеблевые листья в числе 1—3 (иногда отсутствуют), перистые или дважды—трижды рассечённые, с укороченными черешками или без них, стеблеобъемлющие.

Зонтики одиночные или несколько, щитковидные, 2—7 см в диаметре, с 8—23 лучами. Листочки оберток в числе 5—7, цельные, голые, травянистые, острые. Зонтички, 5—7 мм в диаметре во время цветения, до 20 мм во время плодоношения, с 15—20 лучами. Листочки оберточек в числе 8—15, голые, цельные. Зубцы чашечки короткие, треугольные, заостренные на верхушке. Лепестки белые, голые, на верхушке выемчатые. Подстолбия короткоконические.

Плоды широкояйцевидные, 5—8 мм длиной, 2—4 мм шириной, карпофор раздельный, голые или опушенные короткими курчавыми волосками.

Хромосомное число 2n = 60 (Хакасия).

Распространение 
Произрастает в каменистых степях, на опушках степных лесов и зарослей кустарников, на щебнистых склонах в Средней Сибири (Красноярский край), Восточной Сибири (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия)), Приамурье, Монголии. Входит в Красные книги Республики Саха (Якутия) (2000, 2017), Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (2002), Амурской области (2009), Забайкальского края (2014, 2016).

Химический состав 
Растение является накопителем фенольных соединений, в том числе кумаринов, особенно производных келлактона (9,10‐дигидро‐9,10‐дигидрокси‐8,8‐диметил‐2H,8H‐бензо(1,2‐b:3,4‐b’)дипиран‐2‐он). В корнях обнаружены умбеллиферон, скополетин, виснадин (3'-О-(2-метилбутироил)-4'-О-ацетил-келлактон), дигидросамидин (3'-О-изовалероил-4'-О-ацетил-келлактон),, бергаптен, келлактон, 4'-О-ацетил-келлактон, 3',4'-ди-О-ацетил-келлактон, 4'-О-изобутироил-келлактон, d-лазерпитин (4'-О-ангелоил-келлактон, пеуяпонизинол В), хиуганин С (3'-О-ацетил-4'-О-(2-метилбутироил)-келлактон), хиуганин D (3'-О-ацетил-4'-О-изобутироил-келлактон, зеравшанин), птериксин (3'-О-ацетил-4'-О-ангелоил-келлактон, пеуцеданокумарин II), суксдорфин (3'-О-ацетил-4'-О-изовалероил-келлактон), 3',4'-ди-О-сенециоил-келлактон, прерупторин D (3',4'-ди-О-ангелоил-келлактон), 3',4'-ди-О-изобутироил-келлактон, прерозид II (келлактон-3'-О-глюкозид), 6'-О-апиозил-скиммин (адикардин), пеуцеданол-7-О-глюкозид, пеуцеданол-3'-О-глюкозид. В траве выявлены 6'-О-апиозил-скиммин, изоимператорин, флойодикарпин, изофлойодикарпин, 7-гидрокси-8-(2',3'-дигидрокси-3'-метилбутил)-кумарин-7-О-глюкозид,, 4'-О-метил-келлактон, суксдорфин (3'-О-ацетил-4'-О-изовалероил-келлактон), 3'-О-ацетил-4'-О-(2-метилбутироил)-келлактон, 4'-О-ацетил-келлактон, хиунганин D, дигидросамидин, прерозид II, пеуцеданол-3'-О-глюкозид. В траве также выявлены фенилпропаноиды кофеил-глюкозы и кофеилхинные кислоты, флавоноиды диосметин-7-О-глюкозид и хризоэриол-7-О-глюкозид. В эфирном масле из подземных органов Phlojodicarpus sibiricus, собранных в Забайкальском крае, доминирует лимонен (59—61 %), а в эфирном масле травы из Бурятии — гермакрен D (17 %). В составе жирных кислот из корней доминируют мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты.

Лекарственное сырье 
Лекарственным сырьем являются корневища и корни Phlojodicarpus sibiricus, собранные в фазу отрастания или плодоношения, освобожденные от надземной части, очищенные от земли и песка и разрубленные на части. Качество сырья регламентирует ФС 42-2667-89, согласно которой содержание суммы виснадина и дигидросамидина в сырье должно быть не менее 3 %.

Применение 
Дигидросамидин оказывает расширяющее действие на периферические сосуды при атеросклерозе, а также коронарасширяющее (по силе превосходит папаверин) и адренолитическое действие. У экспериментальных животных дигидросамидин задерживает развитие атеросклероза. Из Phlojodicarpus sibiricus получают препараты «Димидин» и «Фловерин» (ВФС 42-1101-81), содержащие сумму кумаринов Phlojodicarpus sibiricus, применяющиеся в качестве сосудорасширяющих средств при болезни Рейно, облитерирующем эндартериите, атеросклерозе, атеросклеротическом кардиосклерозе и хронической коронарной недостаточности. Комплексный препарат «Сафинор», содержащий сапарал, фловерин, рибоксин и оротат калия, используется для улучшения функциональной и сократительной функции миокарда при тяжелых истощающих заболеваниях и нагрузках.

Синонимы

Примечания

Ссылки 
 Вздутоплодник сибирский на Плантариуме
 Вздутоплодник сибирский в Электронном каталоге сосудистых растений Азиатской России
 Вздутоплодник сибирский в Депозитарии живых систем
 Вздутоплодник сибирский на PharmSpravka
 Вздутоплодник сибирский на Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 Вздутоплодник сибирский на Plants of the World (KEW Science)

Зонтичные